Tod eines Mädchens steht für folgende Filme:

 Tod eines Mädchens (2015), deutscher Fernsehfilm von Thomas Berger
 Tatort: Tod eines Mädchens, deutscher Fernsehfilm von Jürgen Roland (1991)
 Bella Block: Tod eines Mädchens, deutscher Fernsehfilm von Markus Imboden (1997)